Album
 Chippin' away (Kevin Fowler) (2011), een muziekalbum van Kevin Fowler
Liedjes
 Chippin' away (Graham Nash) (1986), een lied van Graham Nash, in 1989 op een single uitgebracht door Crosby, Stills & Nash
 Chippin' away (Night Ranger) (1983), een lied van Night Ranger
 Chippin' away (Corey Hart) (1988), een lied van Corey Hart